PMZ steht für:
 El Tehuelche Airport (IATA-Code), Flughafen von Puerto Madryn, Patagonien, Argentinien

pmz steht für:
 Südliches Pame (ISO-639-3-Code), Varietät von Pame (Sprache), Sprache der Pame in San Luis Potosí (Bundesstaat), Mexiko

Abkürzung